Малик — малигуватий кінь (з увігнутою спиною)

 Малик Андрій Ярославович ( 1986) — український футболіст, нападник;
 Малик Володимир Кирилович (справжнє прізвище — Сиченко) ( 1921 — †1998) — український письменник, автор пригодницьких та історичних творів;
 Малик Галина Миколаївна ( 1951) — українська письменниця;
 Малик Дмитро Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Малик Катерина Миколаївна (нар. 1994) — українська співачка, композиторка, піаністка, музичний редактор та критик, авторка пісень, аранжувальник, викладач.
 Малик Леонід Ананійович (1913—1992) — український живописець;
 Малик Олег Ярославович (нар. 1982) — український оперний співак, актор, поет, продюсер, викладач.
 Малик Сергій Дмитрович — український автогонщик;
 Малик Яків Олександрович — радянський дипломат.
 Малик Хома Васильович (1903—1943) — радянський військовик, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (посмертно).

Також:
 Смерека-Малик Оксана Степанівна ( 1958) — українська народна майстриня (лялькарка, писанкарка), поетеса, педагог.

Посилання 
 Малик  // 

Українські прізвища
Прізвища на -ик